Wereszczaki (obwód witebski)
 Wereszczaki (rejon iwiejski)
 Wereszczaki (rejon świsłocki)
 Wereszczaki (Ukraina)